Garzê, även romaniserat som Kantse, är en autonom prefektur för tibetaner i Sichuan-provinsen. Kangding är huvudort i prefekturen.

Historia
Garzê tillhör av hävd den tibetanska kulturgeografiska regionen Kham och har utgjort en gränszon mellan det egentliga Kina och centrala  Tibet.

År 1930 erövrade en tibetansk armé Garzê utan större motstånd, men 1932 tvingades de tibetanska styrkorna att dra sig tillbaka efter ha besegrats av den muslimske krigsherren i Qinghai, Ma Bufang. Därefter övertog den kinesiske krigsherren Liu Wenhui kontrollen över området. Under andra kinesisk-japanska kriget, då Kuomintang-regimen tvingades fly till Chongqing i Sichuan-provinsen, stärktes det kinesiska inflytandet ytterligare i området. 1939 inrättades provinsen Sikang i västra Sichuan och Garzê blev en del av den nya provinsen.

Den 24 november 1950, strax efter Folkrepubliken Kina upprättats, grundades den autonoma prefekturen Garzê. 1954 upplöstes Sikang och prefekturen uppgick i Sichuan-provinsen.

Administrativ indelning 
Den autonoma prefekturen indelas i 18 härad (县 xiàn):

Källor

Xia, Zhengnong, ed. Cihai. 1989 års upplaga. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 1993.

WP:Projekt Kina